korbacz – rodzaj bata
 korbacz – rodzaj sera